I (или Bass Communion I) — первый студийный альбом Bass Communion, проекта музыканта и продюсера Стивена Уилсона, выпущенный в 1998 году. Альбом был переиздан в декабре 2001 на лейбле Hidden Art.

Основа обеих частей «Drugged» из этого альбома и «Drugged 3» из Bass Communion II была использована в заглавном треке альбома Together We're Stranger группы No-Man. Уилсон является основным музыкальным композитором в обоих проектах.

Список композиций

Участники записи

Bass Communion 
 Стивен Уилсон — инструменты, лирика

Приглашённые участники 
 Тео Трэвис — саксофон-сопрано в «Drugged»
 Роберт Фрипп — саундскейпы в «Drugged 2»
 Карл Гловер — графический дизайн и фотография

История релиза

Ссылки 
 Bass Communion на сайте Стивена Уилсона

Примечания 

Альбомы 1998 года